Schlomer ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Schlomer (1810–1883), deutscher Kaufmann und Abgeordneter
 Ignaz Schlomer (1875–1923), deutscher Arzt und Abgeordneter